Автомоби́льные доро́ги федера́льного значе́ния России — автомобильные дороги, соединяющие: столицу Российской Федерации — Москву со столицами республик и важнейшими промышленными и культурными центрами государства, республиканские и административные центры краев и областей; курорты, заповедники, исторические и культурные памятники, научные центры и подобные объекты федерального значения со столицами республик и административными центрами краев и областей, с ближайшими железнодорожными станциями, аэропортами, морскими и речными портами.

Обеспечивают также транспортные связи с зарубежными странами, объединяют все другие автомобильные дороги в единую сеть. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения являются государственной собственностью и финансируются из бюджета Российской Федерации, за счёт иных предусмотренных российским законодательством источников, а также средств юридических и физических лиц, в том числе привлеченных в порядке и на условиях заключения концессионных соглашений.

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к федеральной дорожной сети относятся автодороги:
 соединяющие Москву со столицами сопредельных иностранных государств и административными центрами субъектов РФ;
 включённые в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями РФ;
 соединяющие между собой административные центры российских субъектов;
 являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автодороги федерального значения между собой, и имеющие крупнейшие транспортные узлы: морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные станции, а также специальные объекты федерального значения;
 являющиеся подъездными дорогами, которые соединяют административные центры субъектов Российской Федерации, не имеющие дорожной связи с Москвой и ближайшие морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные станции.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утверждён Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Протяжённость федеральной дорожной сети за исключением автодорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» (платные дороги), составляет 50 133,822 км. Согласно данным на начало 2017 года 86,1 % федеральной дорожной сети — это асфальтобетонные дороги, 7,6 % трасс имеют щебёночно-гравийное покрытие, 3,1 % — цементобетонное, 2,7 % — из чёрного щебня, 0,5 % — грунтовые. На трассах расположены 5938 мостов и путепроводов, 46 автодорожных тоннелей, 286 пешеходных переходов в разных уровнях.

История создания дорожной сети в России

Древняя Русь и Московское царство 
Первое упоминание о дорогах Древней Руси встречается в Лаврентьевской летописи, где значится призыв киевского князя Владимира (980—1015): «Требите пути и мостите мосты». В X—XII веках существовало два типа дорог: местные «проселки» и «великие гостиницы» — большие торговые пути в степной полосе. «Прямоезжих» дорог на Руси было крайне мало.

Начавшийся при Иване Калите (1325—1340) на русских землях объединительный процесс способствовал бурному развитию торговых связей, формировалась единая система сухопутных путей Русского государства с центром в Москве. Её улицы стольного града переходили в большие тракты: Тверская вела на Тверь и Великий Новгород, Сретенская переходила в Ярославский тракт, от Рогожской слободы начинался путь на Нижний Новгород и Казань, от пригородного села Коломенского — дорога в Тулу, а через Арбат выходила Можайская дорога к городу Смоленску. В 1595 году по указу царя Федора Иоанновича начались поиски кратчайшего пути от Соликамска к Тюмени, Тобольску и другим городам через Уральские горы.

Первые законодательные акты касательно содержания и строительства дорог содержатся в «Судебнике» 1589 года. В нем впервые устанавливалась ширина проезжей части дороги (полторы сажени) и обязанность местных жителей следить за её состоянием.

Существенную роль в улучшении российских трактов сыграло учреждение в 1665 году почтовой службы. В XVII веке зафиксированы также первые факты применения научных методов при проектировании и строительстве дорожных сооружений. Они относятся к начальному этапу постройки Большого каменного моста в Москве в 1643 году.

Российская империя 
Временем перемен в развитии дорожного дела стала эпоха петровских преобразований. Одно из важных начинаний Петра I стало создание так называемой «перспективной дороги» — прямой трассы, связывающей Санкт-Петербург с Москвой. Из книги «Точное известие… крепости и городе Санкт-Петербург, о крепостце Кроншлот и их окрестностях» (1713): «…однажды слышал: его величество по собственному побуждению вознамерился проложить новую дорогу из города Москвы до С.-Петербурга протяженностью свыше 200 миль; она не только должны быть очень широкой, но пройти по прямой линии обширными девственными местами через заросли, горы и долины, болота и воду и быть настолько возможно ровной. Кроме того, на ней предполагается поставить от одной почтовой станции до другой трактиры и деревни, с тем чтобы путешественники могли находить гораздо большие удобства и следовать дальше».

Первый участок грунтовой дороги стал сооружаться от Петербурга до Волхова. Указ Петра I от 11 января 1720 года обязывал заготавливать лес «для починки и строения перспективной дороги до Волхова», в 1723 году работы по созданию «перспективной дороги» возлагались на местных крестьян. Замысел Петра I полностью не был реализован, был построен только первый отрезок пути до Волхова, после дорога пошла через Новгород на Москву. В 1746 году началось движение по ней, появилась первая дорога протяженностью 728 верст (порядка 770 км).

В правление Екатерины II начинаются работы по сооружению дороги через Главный Кавказский Хребет. Потом эта трасса получила название Военно-Грузинской дороги, постоянное движение по ней открыто в 1799 году.

В 1760—1790 годах происходят важные изменения в технике дорожного строительства. В указе Екатерины II 28 мая 1785 года говорилось: «Ее императорское величество высочайше указать изволила: впредь дорог бревнами, бревешками и плахами не мостить, вместо того делать оные, где есть удобность, каменные, где же камня нет, там намащивать плотинами фашинными…»

Первая половина XIX в. стала принципиально новым этапом в развитии дорожного дела в России. На это время приходится переход от сооружения грунтовых дорог к шоссейным, создается единый центральный орган управления и строительства путей сообщения. В ноябре 1809 года было образовано Управление водяными и сухопутными сообщениями во главе с принцем Г. Ольденбургским — генерал-губернатором Тверской, Новгородской и Ярославской губерний. В 1810 году оно переименовано в Главное управление путей сообщения, ставшее единственным ведомством, которое находилось вне столицы — в Твери (с 1809 по 1816 годы, затем в Петербурге).

В 1817—1834 годах построена шоссейная дорога между Москвой и Петербургом по системе французского инженера Трезаге. Наряду с Московским появляются шоссе в западных губерниях страны, а также Петербургско-Ковенское, Московско-Нижегородское. Тульское, Смоленское, Рязанское, Ярославской и др. В начале 1830-х годах завершился очередной этап строительства Военно-Грузинской дороги.

В 1860—1870-е годы шоссейные дороги потеряли значение главных путей и рассматривались как второстепенные, предпочтение отдавалось железным дорогам.

Позже в 1885—1890 годах усилиями Военного министерства были построены шоссейные дороги Петербург-Псков-Варшава, Москва — Брест — Варшава и некоторые др. Крупное по масштабам и государственной важности строительство в конце XIX — начале XX вв. проводилось в Крыму: были построены шоссе Ялта-Бахчисарай, Симферополь — Феодосия, Севастополь — Алушта. Продолжалось строительство Южно-бережного шоссе. Эти трассы проектировались по особо утвержденным заданиям, так как они проходили в очень трудных топографических условиях.

Автодороги СССР 
В 1920-е годы основным типом дорог в стране оставались грунтовые. Их улучшали методом профилирования и применением различных добавок: глины и песка, шлаков и гравия, жерствы и торфа, жидкого стекла и дефекационной грязи (отходы сахарного производства). В 1927 году в Ленинградской области на тракте Псков-Шимск проведен опыт улучшения грунтовой дороги органическими вяжущими материалами (полугудроном и гудроном). В это же время на Волоколамском шоссе дорожники уложили первые 80 м асфальтобетонного покрытия. Вскоре асфальтобетонные, бетонные и железобетонные участки появились под Ленинградом, в Баку, Ялте и Туапсе. Однако первые асфальтовые покрытия возникли в России еще в 1866 г, раньше, чем в Лондоне. В 1869 году было организовано «Товарищество по производству асфальтовых дорог». Но из-за недостаточности средств и квалифицированных кадров это начинание не получило тогда развитие.

В советское время за период с 1922 по 1928 год построено и перестроено 3,8 тыс. км дорог, однако почти половина из них — грунтовые. Развернулось строительство больших трактов Чуйского, Кяхтинского, Усинского, Тункинского, Амуро-Якутской магистрали, дан старт созданию Черноморского шоссе. К концу 1932 года действовали уже 5822 автомобильные линии протяженностью 35 тыс. км. В 1930-х годах широко развернулось строительство усовершенствованных дорог. Были построены асфальтированные подъезды к Москве, Ленинграду и др. крупным городам, начались работы по созданию крупнейшей в стране автомагистрали Москва — Минск. Полтора года шли изыскания и ее первоначальное проектирование. На почти 700-километровом протяжении она должна была в 13 местах пересечь железнодорожные линии, пройти через 115 рек и речушек. Предстояло соорудить 627 транспортных развязок и 9 путепроводов. В числе техники имелось только два с половиной десятка устаревших тракторов и три экскаватора. Потом — в апреле 1937 года — сюда направили 70 машин, но основной объем работы выполнен силами людей — 105 тыс. человек фактически вручную построили магистраль к концу 1938 г.

На начало 1941 года в РСФСР 67,8 тыс. км дорожной сети или 7,8 % от общей протяженности имели твердые покрытия.

Дорожное строительство не прекращалось и в годы Великой Отечественной войны. Были организованы дорожные войска, которые проложили более 5 тыс. км дорог с твердым покрытием, восстановили и построили более 1 тыс. км мостов. При этом в ходе войны было разрушено и повреждено порядка 13,8 тыс. км дорог, которые до 1948 г. затем были восстановлены. В послевоенный период (1946—1958 годы) дорожная сеть с твердым покрытием была доведена до 106,2 тыс. км. За эти годы построены и реконструированы крупные автомобильные магистрали, создавшие основу для развития дорожной инфраструктуры страны: Москва-Ленинград, Москва-Симферополь, Москва-Куйбышев, Харьков-Ростов, Ростов-Орджоникидзе, Ленинград-Таллин, Ярославль-Вологда и др. Кроме того, были реконструированы подъезды к крупным городам — Москве, Ленинграду и др.

К 1970 году доля дорог с твердым покрытием выросла до 36,6 %, а к 1980 — до 64 %. К этому времени на карте России появились новые магистральные дороги Москва — Волгоград — Астрахань, Вологда — Ленинград, Москва — Брянск — Киев, Куйбышев — Челябинск — Курган, Иркутск — Улан-Удэ — Чита и многие др. Построены большие капитальные мосты, в том числе через реки Днепр, Дон, Волгу, Неву, Обь, Енисей, первый автодорожный мост через Амур. К концу 1990 года протяженность дорожной сети общего пользования с твердым покрытием увеличилась на 36 тыс. км и составила 87,8 %, из них усовершенствованные покрытия составили 63,5 %. В начале 1990-х дорожное хозяйство претерпевает радикальные структурные изменения, в управлении во взаимосвязи с изменениями классификации дорог как объектов собственности.

Дорожная программа РФ 
Постановлением Правительства РСФСР с конца 1991 года введено понятие федеральных дорог, утверждены их перечни. В их числе 21 «магистральная» и 47 «прочих федеральных дорог».

Государственное управление дорожным хозяйством возложили на Министерство транспорта России. Для осуществления управленческих функций в его составе был образован Федеральный дорожный департамент, а с 1996 года Федеральная автомобильно-дорожная служба России, в управление которой отданы 40 тыс. км основных автомагистралей, оставленных в федеральной собственности. Остальная часть дорожной сети передана в ведение субъектов Федерации.

Учитывая важность автомобильных дорог в развитии экономики страны, в 1994 году Правительством РФ утверждена программа совершенствования и развития автомобильных дорог на 1995—2000 гг. «Дороги России». Дальнейшее развитие отрасли связано с программой «Модернизация транспортной системы России» (2002—2010). С 2004 года она реализуется при участии Федерального дорожного агентства (Росавтодор), образованного для оказания государственных услуг и управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета федеральных автомобильных дорог.

В 2008 году появляется транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. На решение заложенных в ней задач направлена Федеральная целевая, а далее государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на период до 2021 года, где «дорожному хозяйству» отведена отдельная подпрограмма. В числе главных направлений — увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям; развитие сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог общего пользования федерального значения; увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения.

Большой объем работ проведен в период с 2013 по 2017 годы. За пять лет после строительства и реконструкции введено в эксплуатацию почти 1,9 тыс. км федеральных дорог, Росавтодором отремонтировано (в том числе капитально) свыше 44,5 тыс. км дорожной сети. За 2017 год объем работ составил 8,9 тыс. км. В числе значимых проектов — капитальный ремонт девятикилометрового участка автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия (подъезд к г. Петрозаводску). Капитально отремонтированы участки протяженностью 13 км трассы М-10 «Россия», протяженностью 7 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо», 14 км трассы А-134 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 „Дон“ к г. Воронежу». Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в интервью одному из российских телеканалов в ноябре 2017 года отметил:

В год мы ремонтируем примерно 9 тыс. км федеральных автомобильных дорог. Это тот недоремонт, который накопился за долгие годы. В новой истории никогда такого показателя по федеральным автомобильным дорогам не было.

В 2017 году были построены и реконструированы более 200 км дорог, причем каждый десятый километр введен в эксплуатацию раньше намеченных сроков. В 2017 году завершено строительство транспортных развязок на автодорогах М-7 «Волга» в Московской области (на км 18, км 21 и км 22) и М-10 «Россия» в Тверской области (на 198 км). Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, подводя итоги 2017 года в преддверии «Транспортной недели», отметил:

Бюджетные возможности и профессионализм федеральных дорожников и подрядных организаций позволяют успешно реализовывать крупнейшие проекты. Ярким событием стало открытие после реконструкции одного из ключевых для страны объектов — участка федеральной трассы Р-23 «Псков» под Санкт-Петербургом. Значительно раньше был введен в эксплуатацию 15-километровый участок федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в районе Карельского перешейка, связавший жемчужину карельского перешейка — озеро Вуокса — современной и безопасной трассой с системой Санкт-Петербургского транспортного узла. Еще один значимый объект — 52-километровый подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга от федеральной трассы А-180 «Нарва».

В последние годы ведется активное внедрение инновационных решений в дорожное хозяйство для повышения эффективности дорожных работ, создания усовершенствованных типов покрытия, увеличения межремонтного срока эксплуатации автодорог. Благодаря комплексу мероприятий, направленных на повышение безопасности движения на федеральных трассах аварийность на них с 2013 года снизилась на 12 %.

За 2017 год количество аварий на федеральных трассах удалось сократить на 1,2 %. Это удалось достичь благодаря мероприятиям на 78 объектах, в том числе установке барьерных, разделительных ограждений, линий искусственного освещения, строительству надземных переходов.

В 2017 году проведено устройство 20 пешеходных переходов в разных уровнях, а также искусственного электроосвещения на 54 объектах — протяженность новых линий составила 387,38 км. Кроме того, установлено 44,42 км осевого барьерного, 26 км тросового и 180 км металлического разделительного ограждений, 1 365 дорожных знаков, построена площадка отдыха.

К концу 2017 года федеральная дорожная сеть насчитывает 120 дорог общей протяженностью более 53 тыс. км. По итогам дорожного сезона 2017 года Федеральному дорожному агентству удалось довести долю протяженности подведомственных федеральных трасс в нормативном состоянии до 77,9 %. По итогам 2019 года планируется увеличить этот показатель до 85 %.

Характеристики и классификация 

Автомобильные дороги по условиям движения и доступа к ним разделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги, обычные автомобильные дороги (нескоростная автомобильная дорога). (Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»).

В зависимости от основных показателей транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильные дороги делятся на следующие категории.

На начало 2017 года протяженность федеральных дорог I категории составила 8 106,66 км, II категории — 21 192,485 км, III категории — 16 994,538 км, IV — 4 629,768 км, V — 868,95 км.

Автомобильным дорогам общего пользования федерального значения присваивается учётный номер, который включает в себя заглавную букву русского алфавита и арабские цифры (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»).

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» были утверждены новые учётные номера автодорог федерального значения. Переход к обязательному их использованию завершился 1 января 2018 года. Ранее действовал официальный перечень, утверждённый Постановлением Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62.

Учётный номер с заглавной буквой:
 «М» имеют автодороги федерального значения, соединяющие Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ («Москва»);
 «Р» — автодороги федерального значения, соединяющие административные центры РФ («Регион»);
 «А» — автодороги федерального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; автодороги, соединяющие дороги федерального значения между собой («Автомагистраль»).

На дорожных знаках номер автомобильной дороги (маршрута) пишется слитно с префиксом: М1 (согласно иллюстрациям к правилам дорожного движения), в официальных документах — отделяется от префикса дефисом, а название дороги следует далее в кавычках: М-1 «Беларусь».

Некоторые федеральные автодороги являются частью европейской и(или) азиатской международных автодорожных сетей. Принадлежность к ним обозначается буквой E, если речь идет о международной Европейской сети дорог категории Е, и буквами AH для маршрутов Азиатских автомобильных дорог. За буквами следуют номер дороги, обозначенный арабскими цифрами. Данные обозначения применяются параллельно с национальными.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения 

}}

Автомобильные дороги, планируемые к передаче в федеральную собственность 
}}

Управление автомобильными дорогами федерального значения 
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения находятся в управлении Федерального дорожного агентства (Росавтодор), за исключением тех, которые переданы в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»):
  «Беларусь»;
  «Украина» (за исключением подъездов к Калуге и Брянску);
  «Дон» (за исключением участка старого направления Сайгатово — Кашира — Пятница и соединительным участком между ним и автодорогой  «Каспий»);
  «Нева»;
 ;
 ;
  «Московское малое кольцо»;
  «Московское большое кольцо» (участок на обходе Орехово-Зуева, планируется к передаче в собственность ГК «Автодор» в срок до 1 января 2023 года);
 .
Общая длина участков, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор» — 4154 км.

Международные маршруты на территории России

Европейские маршруты

Азиатские маршруты

См. также 
 Автомобильные дороги России
 Панъевропейский транспортный коридор
 Список европейских автомобильных маршрутов
 Международная азиатская сеть
 Автомобильные дороги России регионального значения
 Список автомагистралей России

Примечания

Литература 
 Фролов В. Н. Дороги России: Страницы истории дорожного дела/В. Н. Фролов [и др.] — Москва — Санкт-Петербург: «Лики России», 1996. — 197 с. — 100 экз. — ISBN 5-87417-029-4.
 Главный атлас автомобильных дорог России. Гл. редактор Артемьев Ю. М. — СПб.: ЗАО «Карта», 2008. — 580 с. ISBN 978-5-903819-03-4

Ссылки

Учреждения 
 Правительство РФ
 Минтранс РФ
 Федеральное дорожное агентство

Документы 
 Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 (ред. от 24.08.2022) «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
 Приказ Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. N 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»
 Карта европейских автомобильных маршрутов. Европейская экономическая комиссия ООН
 Карта азиатских автомобильных маршрутов. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
 Каталог федеральных и региональных трасс России

Россия